Cowgirl ist die Bezeichnung für:
 Cowgirl, weibliche Form von Cowboy
 Cowgirl (Film), deutscher Film von Mark Schlichter aus dem Jahr 2004